Spartak Stadion is de naam van meerdere stadions:
 In Bulgarije:
 Spartak Stadion (Varna)
 In Kazachstan:
 Spartak Stadion (Taldykorgan)
 In Kirgizië:
 Spartak Stadion (Bisjkek)
 In Rusland:
 Spartak Stadion (Moskou), een gepland stadion
 Spartak Stadion (Naltsjik)
 Spartak Stadion (Novosibirsk)
 Spartakstadion (Vladikavkaz)